Martin Jakš (ur. 6 września 1986 w Pilźnie) – czeski biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz mistrz świata U-23.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martin Jakš pojawił się 29 listopada 2003 roku w zawodach FIS Race w Obertilliach, gdzie był dwunasty w biegu na 10 km techniką dowolną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie zajął 20. miejsce w tej samej konkurencji, a w sztafecie był szósty. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi był między innymi piąty w biegu łączonym na 20 km oraz ósmy w sztafecie. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął podczas mistrzostw świata juniorów w Kranju w 2006 roku. Zajął tam drugie miejsce w biegu na 10 km klasykiem, przegrywając tylko z Petterem Northugiem z Norwegii. Na tych samych mistrzostwach był również trzeci w sztafecie i biegu łączonym na 20 km, w którym wyprzedzili go jedynie Northug i Rosjanin Ilja Czernousow. Ponadto wywalczył złoty medal w biegu na 15 km stylem klasycznym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w 2008 roku.

W Pucharze Świata zadebiutował 31 grudnia 2005 roku w Novym Měscie, zajmując 46. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył tydzień później, 7 stycznia 2006 roku w Otepää, gdzie zajął 25. miejsce na tym samym dystansie stylem klasycznym. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanął 14 marca 2008 roku w Bormio, zajmując trzecie miejsce w biegu na 3,3 km stylem dowolnym. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Włoch Pietro Piller Cottrer oraz Norweg Tord Asle Gjerdalen. Kilkukrotnie zajmował miejsca w pierwszej trójce w biegach sztafetowych, w tym 9 grudnia 2007 roku w Davos wspólnie z Milanem Šperlem, Lukášem Bauerem i Martinem Koukalem zajął pierwsze miejsce. Kilkakrotnie startował także w zawodach Tour de Ski, przy czym w piątej edycji cyklu zajął ósme miejsce w klasyfikacji końcowej. W ośmiu etapach czterokrotnie znajdował się w czołowej dziesiątce, a 3 stycznia 2011 roku w Oberstdorfie był trzeci w biegu łączonym na 20 km, ustępując tylko Mattiemu Heikkinenowi z Finlandii i Dario Cologni ze Szwajcarii. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2010/2011, kiedy to zajął szesnaste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Wielokrotnie startował na mistrzostwach świata, największy sukces osiągając podczas mistrzostw świata w Oslo w 2011 roku, gdzie wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął ósme miejsce w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach osiągnął też swój najlepszy wynik indywidualny, zajmując osiemnaste miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W 2010 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie wspólnie z Martinem Koukalem, Lukášem Bauerem i Jiřím Magálem zdobył brązowy medal w sztafecie. Na tych samych igrzyskach zajął ponadto 27. miejsce w biegu łączonym na 30 km, a w biegu na 15 km stylem dowolnym uplasował się dwie pozycje niżej. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Soczi był między innymi ósmy w sztafecie i dziewiąty w sprincie drużynowym techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna) 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Pilźnie (Czechy)